Esta é uma lista com as estatísticas da Copa Intercontinental, também denominada Copa Europeia/Sul-Americana, um torneio organizado de 1960 até 1979 por meio de uma parceria entre CONMEBOL e UEFA e entre 1980 e 2004 pela Associação de Futebol do Japão, sendo também renomeada nesta época para Copa Toyota. Competição esta que teve seus vencedores reconhecidos pela FIFA, em outubro de 2017, como campeões mundiais, no entanto, sem promover a unificação da Copa Intercontinental com a atual competição da entidade.

Por clube

Por país

Por confederação

Melhor jogador 
 De 1980 a 2004

Artilheiros 
 Pelé é o maior artilheiro da competição com sete gols em três partidas.

Títulos por sistema de campeonato

Ida-e-volta (1960—1979)

Por clube

Por país

Por confederação

Jogo único no Japão (1980—2004)

Por clube

Por país

Por confederação

Ver também 
 Estatísticas da Copa do Mundo de Clubes da FIFA
 Estatísticas da Copa Libertadores da América
 Estatísticas da Copa Conmebol e da Copa Sul-Americana

Ligações externas 
  Intercontinental Club Cup. RSSSF.

Copa Intercontinental
Recordes e estatísticas do futebol